Adampol ist der Name folgender Orte und Ortsteile:

 Adampol, mehrere Orte der Landgemeinde Wyryki in der Woiwodschaft Lublin
 Adampol, ein Schulzenamt (Dorf) der Stadt-und-Land-Gemeinde Jadów in der Woiwodschaft Masowien
 Adampol, ein Schulzenamt (Dorf) der Landgemeinde Korytnica in der Woiwodschaft Masowien
 Adampol, der polnische Name des Polendorfs bei Istanbul (Türkei), siehe: Polonezköy

Adampol bezeichnet:
 Wyryki#Geschichte, ein Arbeitslager des Vernichtungslagers Sobibor in Adampol bei Wyryki